Alex Wilson, nome completo Alexander Sheldon Wilson (1907-1994) – atleta canadese 
 Alex Wilson (n. 1990) – atleta svizzero 
 Alex Wilson – attore 
 Alex Wilson – nome completo Alexander Wilson – calciatore scozzese
 Alex Wilson – giocatore di baseball statunitense

Pagine correlate 

Alexander Wilson